Александр Павлович Куликов (10 августа 1899, Богородск — 13 марта 1984, Новосибирск) — русский советский писатель.

Биография 
Родился 10 (23) августа 1899 года в городе Богородск Московской губернии. Из семьи железнодорожника и учительницы. Раннее детство провёл в зауральской деревне Килино. В 1908 году семья переехала в Пермь.

Любовь к литературе возникла в начальной школе благодаря учительнице сельской школы Шкулевой — сестре поэта-революционера Шкулева, занимался самообразованием по книжкам Рубакина.

В 1915 году окончил начальное училище и поступил на службу конторщиком в службу тяги Пермской железной дороги. стал подручным токаря на Мотовилихинском заводе в слесарно-токарном цехе, освоил и станок, работал и разметчиком на плите, чертежником. На заводе встретил Февральскую революцию, был призван в царскую армию, попал на Юго-Западный фронт, но с Октябрьскую революцию вернулся домой, участвовал в Гражданской войне.

Вернувшись с войны работал в Перми в городской милиции и одновременно вольнослушателем учился в организованном Народном политехникуме в Перми, посещал лекции профессора Генкеля в Пермском университете, что стало причиной поступления в только что открытую как рабфак Омскую сельскохозяйственную академию.

Учась в академии, занимаясь практической работой на агроучастке, участвуя в экспедициях по борьбе с сельскохозяйственными вредителями, в начале 1920-х годов начал печататься с материалами о природе, став нештатным корреспондентом газеты «Советская Сибирь» и областной комсомольской газеты, а в 1930-е годы стал работать в журнале «Сибирские огни».

Участник Великой Отечественной войны. Литсотрудник газеты «Боевая гвардейская» 8-й гвардейской стрелковой дивизии. Награждён двумя орденами Красной звезды (1944, 1945).

После войны продолжил работать в журнале.
Работая корреспондентом я много ездил по Сибири, забирался в таежную глухомань, на прииски, на пограничные заставы; спускался по порожистым рекам, верхом по горным тропам, встречался с приискателями, геологами, лесорубами, охотниками. Много чудесных ночей довелось провести у костров с бывалыми людьми. Где-то в верховьях порожистой Мрассу, у шалаша охотника-сказителя Морошки, родилась тема повести «Инсуху — маралья вода»…

Творчество 
Первый свой рассказ «Первая борозда» опубликовал в альманахе «Сибирская деревня» в 1926 году. С 1931 года рассказы и очерки печатаются в журнале «Сибирские огни», первая книга — очерки «По Горной Шории» (1938). Автор рассказов и повестей, фронтовые очерки составили сборник «Шла война» (1983).

Автор сценариев снятых на Западно-Сибирской студии кинохроники более чем 20 документальных фильмов, в том числе: «В боях рожденный», «В степи Барабинской», «Город меиургов».

Человек и природа — магистральная тема творчества писателя:
Главная, тема творчества А. П. Куликова — человек и природа. Проникновенно изображает писатель просторы Сибири, ее могучие реки и бескрайние леса, ее раздольные луга и хлебородные нивы, воспевая труд человека, напоминая о долге каждого «любить нашу Родину, родную природу, беречь ее красоту — в этом радость и счастье. Вот она, великая книга мудрости — вечно живая природа». И писатель более пяти десятков лет, с 1926 года, когда он опубликовал свой первый рассказ, верно служит этим своим

Библиография 
 Знатный металлург Михаил Русских. — Новосибирск: Обл. изд-во, 1938. — 36 с.
 По горной Шории: Очерк. — Новосибирск: Новосибгиз, 1938. — 72 с.
 Граница: Рассказы и очерки. — Новосибирск: Обл. изд-во, 1938. — 56 с.
 Путь к высоким урожаям. — Новосибирск: Новосибгиз, 1947. — 64 с.
 Колхозная новь: Передовики Сибири в борьбе за урожай. — Новосибирск: Новосибгиз, 1948. — 44 с.
 Лето в Степанихе: Очерк. — Новосибирск: Новосиб. обл. гос. изд-во, 1948. — 44 с.
 Колхоз «Льновод»: Маслянин. район. — Новосибирск: Новосиб. обл. гос. изд-во, 1951. — 62 с.
 У трех утесов: Рассказы / Ил.: И. Малюков. — Новосибирск: Новосиб. обл. гос. изд-во, 1952. — 48 с.
 Заречная ширь: Рассказы и очерки. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1955. — 110 с.
 Инсуху — Маралья вода: Повесть (Для детей) / Ил.: А. А. Туркин. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1956. — 126 с.
 Инсуху — маралья вода/ Ил.: Э. С. Гороховская. — 3-е изд. — Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968. — 127 с.
 Золотая пойма: Рассказы и повесть. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1960. — 284 с.
 Три дня из Андрейкиной жизни: Повесть и рассказы. / Ил.: В. К. Чебанов. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1963. — 124 с.
 Уень-река: Рассказы. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. — 94 с.
 Грибной дождь: Рассказ (Для детей) / Ил.: Л. А. Груздев. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1958. — 32 с.
 Грибной дождь / Ил.: Л. А. Груздев. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. — 39 с.
 Грибной дождь / Худож. В. Авдеев. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1984. — 23 с.
 В городке сибирском: Повесть / Ил.: В. П. Коняшев. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1960. — 68 с.
 Перволедье: Рассказы / Ил.: Ю. М. Ефимов. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1973. - 68 с.  
 Желтый донник: Рассказы / Ил.: А. А. Заплавный. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1975. - 128 с.
 Жарки: Рассказы о природе / Худож. А. А. Заплавный. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1979. — 151 с.
 Шла война: Из фронтовой тетради. / Послесл. Ю. Мосткова. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. — 158 с.
 Повести и рассказы: Для сред. шк. возраста. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. — 147 с.

Источники 
 Куликов, Александр Павлович: (1899—1984) // Новосибирск: энциклопедия. — Новосибирск, 2003. — С. 471.
 Куликов Александр Павлович //Н. Н. Яновский — Русские писатели Сибири XX века. Н-ск., 1997
 Куликов Александр Павлович // Писатели Сибири. Указатель лит-ры. Новосибирск, 1956;
 Александр Куликов // Писатели о себе. — Западно-Сибирское книжное издательство, 1973. — 262 с. — стр. 113—118

Выпускники ОмГАУ
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны